Johann Rohn ist der Name folgender Personen:

* Johann Rohn († 1859), deutscher Orgelbauer, siehe Rohn (Orgelbauer) #Johann Rohn I
 Johann Rohn († 1882/1885), deutscher Orgelbauer, siehe Rohn (Orgelbauer) #Johann Rohn II
 Johann Anton Rohn (1828–1880), Schweizer Geistlicher

Siehe auch:
 Hans Rohn (Johann Rohn; 1868–1955), österreichischer Kartograf und Maler
 Johannes Rohne (1899–1987), deutscher Jurist und Landrat
 Johannes Rohner (1810–1857), Schweizer Druckereiunternehmer, Verleger und Herausgeber